„Европа, бре!” је српска телевизијска серија снимљена 2014. године.

Епизоде

Улоге 

|-
|Младен Совиљ || Ханс (23 еп. 2014)
|-
|Даница Радуловић || Мама Радмила (19 еп. 2014)
|-
|Вук Јовановић || Немања (17 еп. 2014)
|-
|Александар Ђурица || Тата Слободан (17 еп. 2014)
|-
|Марко Пантелић || Милош (16 еп. 2014)
|-
|Ана Маљевић || Сана (11 еп. 2014)
|-
|Радоје Чупић || Комшија Веса (10 еп. 2014)
|-
|Тијана Марковић || Цеца (7 еп. 2014)
|-
|Јелена Ракочевић || Милена (5 еп. 2014)
|-
|Даница Ристовски || Комшиница Славка (5 еп. 2014)
|-
|Зоран Цвијановић || Комшија (3 еп. 2014)
|-
|Рената Улмански || Баба Јелица (2 еп. 2014)
|-
|Власта Велисављевић || Деда (2 еп. 2014)
|-
|Иван Иванов || Таксиста (1 еп. 2014)
|-
|Невена Љубић || Лекарка (1 еп. 2014)
|-
|Аммар Месић || Фрић (1 еп. 2014)
|-
|Александра Плескоњић || Тета Даћа (1 еп. 2014)
|-
|Драган Стокић || Бата Луис (1 еп. 2014)
|-
|Мирољуб Турајлија || Продавац на пијаци (1 еп. 2014)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Види још 
 Списак српских телевизијских серија

Спољашње везе 
 

Српске серије
Оригинални програм канала Прва српска телевизија